Poniższa lista przedstawia szczegółowo wszystkie sezony angielskiego klubu Arsenal F.C. w krajowym i europejskim futbolu od 1889 roku (wtedy Royal Arsenal pierwszy raz wziął udział w FA Cup), aż do dnia dzisiejszego. Lista wyszczególnia również najlepszego strzelca klubu w danym sezonie oraz najwyższą rundę osiągniętą w poszczególnych zawodach.

Przypisy

Referencje 

Sezon po sezonie